Condesa María Ana Kottulinska de Kottulin (Viena, 12 de mayo de 1707 - ibídem, 6 de febrero de 1788) fue una condesa Kottulinska y baronesa de Kottulin y de Krzizkowitz por derecho propio, y princesa consorte de Liechtenstein, por su matrimonio el 22 de agosto de 1729, con el príncipe José Juan Adán de Liechtenstein.

Matrimonios 
María Ana se casó, siendo su cuarta esposa, con el príncipe José Juan Adán de Liechtenstein (1690 - 1732). 

En segundas nupcias, María Ana contrajo matrimonio el 10 de octubre de 1740 con el conde Luis Fernando de Schulenburg-Oeynhausen (1701-1754). 

María Ana falleció sin hijos el 6 de febrero de 1788 en Viena, la misma ciudad en la que nació.

Ancestros 
</center>

Referencias

Enlaces externos 
 Patricus
 Adels-Schematismus Des Österreichischen Kaiserstaates, Volumen 2. Escrito por Ignaz Ritter von Schönfeld

Princesas consortes de Liechtenstein
Nacidos en Viena
Fallecidos en Viena